NNA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tourisme, Kenitra, Marocco
 nna – codice ISO 639-3 della lingua nyangumarta